Charlène de Lange, Nederlands zangeres.
 Charlene (zangeres), Amerikaans zangeres.
 Charlene (Anthony Hamilton), nummer van Anthony Hamilton.
 Charlene (Go Back to the Zoo), nummer van Go Back to the Zoo.